Een verkeersweg:
 N800 (België)
 N800 (Frankrijk)
 N800 (Nederland), zie Provinciale weg 800

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing